De VTB United League (Russisch: Единая Лига ВТБ), is een belangrijk toernooi in het basketbal.
Dit is een evenement georganiseerd door FIBA Europe en FIBA Asia. De competitie heeft de VTB bank als sponsor.

Geschiedenis 
De Liga is opgericht in 2008 met de inschrijving van acht professionele clubs uit Letland, Litouwen, Oekraïne, Polen en Rusland. Het volgende seizoen bleef het aantal deelnemende clubs hetzelfde, maar met teams uit Estland in plaats van de Poolse teams. In het seizoen 2010/11 werd het aantal deelnemende teams uitgebreid tot 12 met teams afkomstig uit Finland, Wit-Rusland en ook Polen kwam weer terug. In het seizoen 2011/12 werd het aantal deelnemende teams uitgebreid tot 18, met teams afkomstig uit Kazachstan en Tsjechië, en de finale wordt gespeeld volgens Best of 5. In het seizoen 2012/13 werd de hoogste Russische competitie PBL, (Professional'naya basketbol'naya liga), samengevoegd met de VTB United League, en het aantal deelnemende teams werd verhoogd tot 20. In het seizoen 2014/15 werd het aantal teams teruggebracht tot 16, met een nieuw formaat van een enkele round robin, na de terugtrekking van vijf teams uit Litouwen, Oekraïne en Polen. In het seizoen 2015/16 werd Krasnye Krylja Samara uit Rusland vervangen door Vita Tbilisi uit Georgië. In het seizoen 2016/17 kwam Parma Perm uit Rusland in de league. Vita Tbilisi, Bisons Loimaa en ČEZ Nymburk verlieten de league. Ook Krasnyj Oktjabr Wolgograd zal voor het seizoen 2016/17 niet terugkeren wegens onvoldoende capaciteit van de thuisarena. De VTB United League eist een sporthal met een capaciteit van minimaal 3.000 toeschouwers. Sinds het seizoen 2017/18 wordt het toernooi beslist met een Final-four. Vanaf het seizoen 2018/19 werd het toernooi uitgebreid met een team uit Polen. Zastal Zielona Góra was het veertiende team. Na het seizoen 2019/20 gaf VEF Riga aan te stoppen. In het seizoen 2020/21 waren er nog dertien teams over. Voor het seizoen 2021/22 melde Chimki Oblast Moskou zich af vanwege geldgebrek. Tijdens het seizoen 2021/22 stapte BC Kalev/Cramo uit Estland en Zastal Zielona Góra uit Polen uit de competitie uit protest tegen de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Sinds 2022 wordt de finale gespeeld volgens de Best of 7. Vanaf het seizoen 2022/23 werd de league uitgebreid met twee Russische teams, BK Samara en MBA Moskou. Twee andere Russische teams, Oeralmasj Jekaterinenburg en Roena Basket Moskou, wilden ook meedoen in de League, maar konden nog niet aan de eisen van de League voldoen.

VTB United League Supercup 
Sinds het seizoen 2021/22 wordt er gespeeld om de VTB United League Supercup. Het toernooi dat aan het begin van het seizoen wordt gehouden, zal bestaan uit de top vier teams van het vorige seizoen. De winnaar krijgt de Aleksandr Gomelski Cup, ter nagedachtenis aan de legendarische coach, Aleksandr Gomelski.

De leiders van de VTB United League 
 Sergej Ivanov - erevoorzitter van de VTB United League
 Sergej Koesjtsjenko - President van VTB United League
 Vasili Titov - vice-president van de VTB United League
 Ilona Korstin - Algemeen directeur van de VTB United League

Deelnemers

Winnaars

Winnaars aller tijden

Per land

Externe link 
 Officiële Website

Europese basketbalcompetitie
Basketbal in Rusland